The X Factor (произн. Экс Фа́ктор, «Фактор икс») — формат телевизионных конкурсов талантов, созданный британским продюсером Саймоном Коуэллом.

Впервые появился на британском телевидении — британский X Factor начал транслироваться на канале ITV в сентябре 2004 года. К настоящему времени шоу в этом формате по франшизе выходят во многих странах мира.

Некий «фактор икс» в названии — это отсылка к чему-то не поддающемуся определению, что делает из человека потенциальную звезду.

Примечания 

Медиафраншизы
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2004 году
Шоу талантов
X Factor